Braunbär Bruno bezeichnet:

 einen aus Italien eingewanderten Braunbären, der 2006 in Bayern erlegt wurde, siehe JJ1
 den seinerzeit ältesten in Gefangenschaft lebenden Braunbären im ehemaligen Tierpark Lübeck, siehe Braunbär „Bruno“,